Inca Huasi, Incahuasi o Inca Wassi , (del quechua inka wasi, 'casa (wasi) del Inca') son nombres de varios lugares de Sudamérica:

 Elevaciones:
 Incahuasi, uno de los más elevados volcanes de la Tierra, se encuentra en la zona de la cordillera de los Andes que hace los límites de Argentina y Chile, próximo al Paso de San Francisco.
 Incahuasi, cerro de la cordillera más oriental de los Andes en la provincia argentina de Catamarca, cercano al límite con la provincia de Salta, con una altura de 4.847 
 Incahuasi, cerro de la cordillera de los Andes ubicado en la región chilena de Coquimbo, con una altura de 4.790 

 Centros poblados históricos:
 Inca Huasi antiguo centro administrativo y ceremonial del Tahuantinsuyu entre los pueblos actuales de Pauyos y Lunahuaná, Valle del río Cañete, Lima, Perú.
 Incahuasi, antiguo pucara  hoy en ruinas ubicado en la provincia argentina de Salta, departamento de Rosario de Lerma, a poca distancia de Tastil, a esas ruinas de Incahuasi también se les llama "Silla del Inca".
 Inca Huasi, sitio arqueológico de la cultura comechingón, en la provincia de San Luis (Argentina).

 Centros poblados modernos:
 Distrito de Incahuasi o Inkawasi en la provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, Perú.
 Asentamiento Humano en el distrito de Comas, Lima, Perú.
 Incahuasi, isla boliviana situada en el centro del Salar de Uyuni, también llamada "Isla del Pescado".
 Incahuasi, municipio boliviano en el departamento de Chuquisaca.
 Incahuasi, pequeño caserío en la III Región (Atacama) de Chile, allí también se encuentran ruinas que habrían sido la vivienda de un zapa inca.

 Otros:
 Salar de Incahuasi, salar en el sector de la Puna de Atacama correspondiente a la provincia argentina de Catamarca.
 Incahuasi o Incaguasi, antigua célebre mina de oro y población adyacente en la región puneña hacia los límites de las provincias de Catamarca y Salta en Argentina.

Nota Bene: Por parofonía algunos de estos sitios también han sido o son llamados Inti Huasi (Casa del Sol), tal es el caso de la "Inca Huasi" de San Luis en Argentina.